О Сан Ук (; род. 30 сентября 1996 года) — южнокорейский фехтовальщик на саблях, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Азии.

В 2019 году в Будапеште О Сан Ук стал третьим в истории представителем Республики Корея (после Вон У Ёна в 2010 году и Ким Джон Хвана в 2018 году), кому удалось стать чемпионом мира в личном первенстве саблистов. Там же в Будапеште О третий раз подряд стал чемпионом мира в командном первенстве.

Примечания

Ссылки 
 О Сан Ук на сайте Международной федерации фехтования 

Фехтовальщики Республики Корея
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Олимпийские чемпионы от Республики Корея
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Азии по фехтованию
Чемпионы Азиатских игр по фехтованию
Чемпионы Универсиады по фехтованию